George Turner può riferirsi a:

 George Turner (1750-1843), giudice e rivoluzionario statunitense
 George Turner (1841-1910), pittore inglese
 George Turner (1850-1932), politico statunitense
 George Turner (1851-1916), politico australiano
 George Turner (1877-1947), attore statunitense
 George Turner (1877-1951), chirurgo britannico
 George Turner (1899-1963), militare statunitense
 George Turner (1916-1997), scrittore australiano
 George Turner (1940-), politico britannico
 George Turner (1990-), rugbista a 15 scozzese